L'edizione 1962 del Campionato polacco di calcio vide la vittoria finale del Polonia Bytom.

Regular season

Gruppo A

Gruppo B

Playoff

1º posto 
 Górnik Zabrze 1-4 ; 2-2 Polonia Bytom

3º posto 
 Odra Opole 1-0 ; 0-1 Zagłębie Sosnowiec

5º posto 
 Wisła Kraków 1-1 ; 1-4 Legia Varsavia

7º posto 
 Arkonia Szczecin 2-0 ; 1-2 Ruch Chorzów

9º posto 
 Lechia Gdańsk 2-0 ; 1-3 ŁKS Łódź

11º posto 
 Gwardia Warszawa 2-6 ; 1-2 Lech Poznań

13º posto 
 Stal Mielec 3-0 ; 1-0 Cracovia Kraków

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1962
Campionato polacco di calcio